Wiesiołek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Paweł Wiesiołek (* 1991), polnischer Leichtathlet
 Piotr Wiesiołek (* 1964), polnischer Bankmanager